Вулиця Чекістів — колишні назви вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Чекістів — колишня назва Веселої вулиці у місті Бердянську.
 Вулиця Чекістів — колишня назва Центрального бульвару у місті Василівці.
 Вулиця Чекістів — колишня назва Лісової вулиці у смт Веселому.
 Вулиця Чекістів — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола у місті Вінниці.
 Вулиця Чекістів — колишня назва Переможної вулиці у місті Дніпрі.
 Вулиця Чекістів — колишня назва Троїцької вулиці у місті Запоріжжі.
 Вулиця Чекістів — колишня назва вулиці Миру у смт Калинівці.
 Вулиця Чекістів — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у Києві у 1938—1993 роках.
 Вулиця Чекістів — колишня назва вулиці Січових Стрільців у місті Костополі.
 Вулиця Чекістів — колишня назва Шкільної вулиці у місті Лисичанську.
 Вулиця Чекістів — колишня назва Надбузької вулиці у місті Миколаєві.
 Вулиця Чекістів — колишня назва вулиці Михайла Грушевського у місті Олександрії.
 Вулиця Чекістів — колишня назва вулиці Полетиків  у місті Ромнах.
 Вулиця Чекістів — колишня назва вулиці Олекси Гірника у місті Смілі.
 Вулиця Чекістів — колишня назва Прибережної вулиці у місті Токмаці.
 Вулиця Чекістів — колишня назва Казкової вулиці у смт Томаківці.
 Вулиця Чекістів — колишня назва вулиці Петра Калнишевського у місті Херсоні.
 Вулиця Чекістів — колишня назва Привокзальної вулиці у місті Черкасах.

Вулиці